Martin Gallus kan syfta på:

*Martin Gallus (1066–1145), polsk krönikeskrivare – se Gallus Anonymus
 Martin Gallus  (död 1581), tysk teolog